Паулине Клявиня (урожд. Зеберга, , ; 19 января 1918, Вайде, Курземе, Латвия — 2 сентября 2001, Рига, Латвия) — ливская поэтесса и переводчик. Одна из основательниц и певиц ливского ансамбля Līvlist. Собрала коллекцию ливского быта, которая выставлена в Этнографическом музеи Латвии.

Похоронена на Лесном кладбище в Риге.

Литература 
 M. Zirnīte, «Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā», 2011.
 Ливская газета «Līvli».

Ссылки 
 Paulīne Kļaviņa на сайте Livones.

Персоналии:Ливская народность
Поэтессы
Переводчики Латвии
Похороненные на Лесном кладбище